Legenda – drugi studyjny album zespołu Drake. Płyta zawiera 10 premierowych utworów. Wydano ją nakładem wytwórni Soliton. Płyta nagrywana była w PC Studio w Łaziskach Górnych, realizacją nagrań zajął się Łukasz Drzewiecki, właściciel studia oraz członek zespołu Ryczące dwudziestki. Album utrzymany jest w konwencji folku morskiego.

Lista utworów

Przypisy 

Albumy folkowe
Albumy folk rockowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2011